Э́лдридж (), или Э́лдредж () — английская фамилия:
 Элдридж, Бретт (род. 1986) — американский кантри-певец и автор-исполнитель.
  (Уильям Броди Элдридж; род. 1987) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс».
  (род. 1992) — американский баскетболист, игрок Национальной лиги Мексики в составе клуба «Коррекаминос» и Чемпионата Сербии в составе клуба «Динамик».
  (род. 1944) — британский сценарист, лауреат премии Королевского телевизионного общества в категории «Детская телепередача» (1988).
  (1872—1954) — австралийский политик, член Палаты представителей от Мартина (1929—1931).
  (1898—1985) — британский военный деятель, командующий Олдершотским военным округом (1951—1953).
 Элдридж, Джон (род. 1960) — христианский писатель, автор нескольких книг, исследующих тему мужественности и отцовства.
  — британский социолог, профессор социологии Университета Глазго (с 1972), президент Британской социологической ассоциации (1979—1981).
  (1844—1918) — американский солдат, участник техасско-индейских войн, обладатель Медали Почёта.
  (1919—2007) — американский политик, спикер Палаты представителей штата Вашингтон (1967, 1969).
  (род. 1973) — британский драматург и сценарист, номинант на премию Лоренса Оливье в категории «Лучшая новая драма» (2005).
  — американский гитарист, номинант на премию «Грэмми» в категориях «Песня в американском народном стиле» (2016) и «Современный инструментальный альбом» (2018).
  (также известна как Элси Элдридж; 1909—1991) — британская художница, супруга поэта Р. С. Томаса.
 Элдредж, Найлз (род. 1943) — известный американский палеонтолог.
  (1813—1893) — американский политик, член Палаты представителей от штата Мичиган (1883—1887).
  (род. 1988) — американский баскетболист, игрок Чемпионата Турции в составе клуба «Бююкчекмедже».
  (1888—1982) — американский поэт и прозаик.
  (Дэвид Рой Элдридж; 1911—1989) — американский джазовый музыкант.
 Элдридж, Тодд (род. 1971) — американский фигурист, чемпион мира в мужском одиночном катании (1996).
 Элдридж, Флоренс (ур. Маккечни; 1901—1988) — американская актриса.
  (1820—1896) — американский политик, член Палаты представителей от штата Висконсин (1863—1875).
  (1784 или 1785 — ок. 1845) — американский мемуаристка.
  (1897—1937) — американский автогонщик, обладатель рекорда скорости (июль — сентябрь 1924).
  — корабль ВМС США, фигурирующий в мифическом Филадельфийском эксперименте.

См. также

Примечания